Wilhelm Kröger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kröger (Politiker, 1873) (1873–1932), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdR
 Wilhelm Kröger (Architekt) (1881–nach 1938), deutscher Architekt
 Wilhelm Kröger (Politiker, 1904) (1904–1991), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdHB